CCX est un sigle qui peut faire référence à :
 Communauté chrétienne de l'X, l'aumônerie de l'École polytechnique ;
 Chicago Climate Exchange, une bourse d'échange de droits d'émission de CO2 ;
 .

CCX est un code qui peut faire référence à :
 Cáceres, dans l'État du Mato Grosso au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Koenigsegg CCX, une automobile.

CCX peut aussi signifier :
 210, en nombre romain,

Code IATA des aéroports